Isola Emerald (Emerald Island) – isola dell'Alaska, nell'arcipelago delle Aleutine, gruppo delle Isole Fox
 Isola Emerald (Emerald Isle) – isola del Canada, nei Territori del Nord-Ovest
 Isola Emerald (Emerald Island) – isola fantasma che si credeva situata tra l'Australia e l'Antartide, a sud di Macquarie
 Emerald Island – isola appartenente alla Giamaica (17.868553365923514, -76.31158091587416)

 Emerald Island – EP di Caro Emerald